Сентервилл ():

 Сентервилл — город в штате Айова, США.
 Сентервилл — город в штате Висконсин, США
 Сентервилл — город в штате Массачусетс, США.
 Сентервилл — город в штате Миссури, США.
 Сентервилл — город в округе Анока, штат Миннесота, США.
 Сентервилл — город в штате Техас, США.
 Сентервилл — город в штате Теннесси, США.